Die Jameson Whiskey International Open 1982 waren ein professionelles Snookerweltranglistenturnier der Saison 1982/83. Das Turnier wurde vom 27. September bis zum 10. Oktober 1982 in den Assembly Rooms der englischen Stadt Derby ausgetragen. Sieger wurde in einem rein englischen Finale Tony Knowles, der im Endspiel David Taylor mit 9:6 besiegte. Das höchste Break des Turnieres spielte der Waliser Cliff Wilson mit einem 126er-Break.

Die International Open 1982 waren das erste Turnier mit Weltranglistenturnierstatus, das keine Ausgabe der Snookerweltmeisterschaft war. Kurz darauf folgte mit dem Professional Players Tournament ein weiteres Turnier mit Weltranglistenturnierstatus.

Preisgeld 
Sponsor des Turnieres war erneut die irische Whiskeymarke Jameson, wobei sich das Preisgeld im Vergleich zur Erstausgabe des Turnieres ein Jahr vorher um gut 10.000 Pfund Sterling auf 73.500 £ erhöhte, von denen gut 30 % auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Die sechzehn bestplatzierten Spieler der Weltrangliste waren für die Hauptrunde gesetzt und trafen dort auf jeweils einen der sechzehn Qualifikanten. Im K.-o.-System wurde ab der Runde der letzten 32 bis einschließlich zum Viertelfinale im Modus Best of 9 Frames gespielt, an das Halbfinale und Endspiel im Modus Best of 17 Frames anschlossen.

Finale 
Im Endspiel trafen mit den beiden Engländern Tony Knowles und David Taylor zwei Spieler aufeinander, die beide dank dem frühen Ausscheiden der meisten Spitzenspieler zum ersten Mal in ihrer Karriere das Finale eines Ranglistenturnieres erreichten. Knowles war mit einem Sieg über den ungesetzten Schotten Eddie Sinclair gestartet, bevor er den Weltranglistenführenden Ray Reardon und daraufhin dessen Jugendfreund Cliff Wilson besiegte. Im Halbfinale gelang ihm dann mit einem souveränen 9:3-Sieg über den Kanadier Kirk Stevens, zu diesem Zeitpunkt als Nummer sechs der Welt der bestplatzierteste Spieler des Turniers, der Einzug ins Finale. Taylor hatte ebenfalls mit Mick Fisher zum Start einen ungesetzten Spieler besiegt und im Folgenden mit Bill Werbeniuk die Nummer neun und mit Steve Davis die Numer vier der Welt besiegt. Im Halbfinale traf er auf den Engländer John Virgo, gegen den er mit 9:5 gewann und somit das Finale erreichte.

Der Anfang des Spiels war ausgeglichen, als beide Spieler jeweils ein höheres Break spielten und es nach vier Frames 2:2 stand. Im Anschluss daran konnte Knowles jedoch dank zweier hoher Frameergebnisse und eines 93er-Breaks mit 5:2 in Führung gehen, bevor Taylor trotz eines Century-Breaks von Knowles auf 6:5 an ihn herankam. Allerdings gewann Knowles die beiden folgenden Frames, sodass Taylor nur noch ein Framegewinn zum 8:6 gelang, bevor Knowles mit einem 82:0 im folgenden Frame die Partie mit 9:6 für sich entschied.

Qualifikation 
Alle Spieler, die nicht auf einem der besten sechzehn Plätzen der Weltrangliste geführt wurden, mussten sich vorab durch maximal zwei Qualifikationsrunden spielen, welche zwischen dem 18. und dem 24. September 1982 gespielt wurden. In der ersten Runde traten alle ungesetzten Spieler sowie die vier schlechtesten gesetzten Spieler an, wobei die Sieger der 21 Partien im Anschluss daran auf die teilnehmenden Spieler auf den Weltranglistenplätzen 17 bis 28 trafen. In dieser Runde der letzten 48 wurden schließlich die sechzehn Qualifikanten ausgespielt.

Erste Runde 

|}

Runde der letzten 48 

|}

Century Breaks 
Während des Turniers spielten vier Spieler jeweils ein Century Break.

Einzelnachweise 

1982
Snookerveranstaltung 1982
Billardturnier in Derby (Derbyshire)
Sportveranstaltung in Greater Manchester